Копт может означать:
 Копт — человек (мужского пола), принадлежащий к коптам (коренному населению Египта).
 Копт — устаревшее название города Коптос (также Кифт).